Тянассилма () — деревня в Сакуской волости (Харьюмаа, северная Эстония). На северо-востоке деревня граничит с Лаагри, на западе с Мяннику на юго-западе с Таммемяэ, на юге с Юулику и на востоке с Яльгимяэ. На 2011 год население деревни составляет 362 человека. 

В деревне располагается технологический парк Тянассилма.

История 
В Тянассилма находится часть оборонительных сооружений морской крепости Императора Петра Великого: 6 ротных убежищ и система тоннелей. Помимо этого, в деревне находится культовый камень. Данные объекты представляют археологическую ценность и находятся под защитой государства.

5 декабря 1945 года, после прихода советской власти, деревня вошла в состав сельсовета Пяэскюла, который в 1954 году был объединен с сельсоветами Сауэ и Йыгисоо.

Природа 
Тоннели и убежища крепости Императора Петра Великого являются местом зимовки летучих мышей. С сентября по апрель посещение этих сооружений запрещено, в связи с опасностью нарушения спячки животных.

По территории Тянассилма протекает река Вяэна.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сакуская волость